Формо́зов (Формо́зова) — російське прізвище. 

 Формозов Олександр Миколайович (1899—1973) — радянський біолог, біогеограф, художник-анімаліст. 
 Формозов Олександр Олександрович (1928—2009) — російський археолог та історик 

Російські прізвища